Reggie Lee puede referirse a:

 Reggie Lee (actor), un actor filipino-estadounidense nacido en 1975.
 Reggie Lee (jugador de football americano), un jugador de fútbol americano nacido en 1975 que jugó en los Orlando Predators.